A-Serie steht für:
 Canon-A-Serie, Serie von Kleinbild-Spiegelreflexkameras der Marke Canon

Fahrzeuge:
 Bedford A-Serie, Lkw-Modell des Herstellers Bedford
 Dodge A-Serie, Baureihe von Vans und Pick-ups der Marken Dodge und Fargo
 Ford A-Serie, Automodell des Herstellers Ford

Siehe auch:
 A-Klasse (Begriffsklärung)
 A-Reihe (Begriffsklärung)
 Serie A (Begriffsklärung)